Joodse School (Leek) - voormalige school in Leek, nu museum en gedenkplaats
 Joodse School (Borne) - voormalige school in Borne, rijksmonument
 Joodse School (Winterswijk) - voormalige school in Winterswijk, nu rijksmonument
 Joodse School (Zwolle) - voormalige school in Zwolle, nu rijksmonument